En Perú se aprecia la influencia de la prensa de Lima en la opinión pública. Si la comunicación esporádica de sucesos religiosos fue lo que afectaba la opinión pública previo a la independencia, la Gazeta de Gobierno de Lima fue uno de los primeros medios en que el oficialismo del virreinato peruano dominaba la percepción de la población buscando evitar alguna sublevación hacia las autoridades. Posteriormente, con la masificación de los medios de comunicación a finales del , El Comercio, diario conocido por su apoyo político al conservadurismo, fue el mayor representante de la época y respaldó el statu quo de la política nacional y los comicios presidenciales. Su influencia en el conservadurismo se mantuvo con el tiempo, y resaltó su postura contra partidos políticos no afines a su editorial como el APRA. 

Con la llegada de agencias de estudios de opinión a mediados del , medios escritos se apoyaron bajo Índices U, en que Panamericana y Caretas fueron los primeros clientes para las elecciones generales de 1962. La influencia de los medios en la opinión pública sufrió cambios significativos con la llegada del Velascato (1968-1975), además de un breve periodo de dificultad de una comunicación institucional a finales de la Década Perdida (1980), y cambió significativamente con el Fujimorato (1990-2000); de modo que la prensa durante este último periodo se limitó al sondeo de índices de aprobación y desaprobación acerca del gobierno de turno, según la organización nacional Veeduría Ciudadana. Para finales del , estuvo apoyada mayormente por las principales fuentes de información de dicha ciudad de circulación nacional, La República y El Comercio, bajo diferentes espectros políticos (que definieron como izquierda comprometida y derecha conservadora, respectivamente). 

Según el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), en 2005, los principales medios como El Comercio (diario considerado como uno de los más influyentes, incluso para la Open Society Foundations en 2012), RPP (radio), así como los noticieros televisivos de América, Latina y Panamericana emiten con cierta frecuencia temas políticos de coyuntura nacional.  Sin embargo, la concentración de la opinión pública se sustenta en una investigación de Ojo Público y de Reporteros Sin Fronteras en 2015, en que el grupo El Comercio, junto a RPP, es una de las empresas de comunicación de mayor poder en el país; además, a través de la propiedad cruzada, concentra el 70% de publicidad en medios nacionales (incluido el canal América) y el 80% de la circulación con sus 7 periódicos.

Por otro lado, en la radio y televisión, donde 347 radios y 85 canales de televisión cuentan con espacios informativos en 2020, se establecen límites de cuota en el mercado tras la implementación de la ley de 2002. En el caso de la prensa escrita, la ley de 2002 no lo limita; a pesar de ello, el artículo 61 de la Constitución de 1993 establece el derecho a la pluralidad de información, a pesar de que en la práctica no se consigue para 2020 por la concentración mediática.

Para el , la consolidación de los medios de comunicación marcó su propia influencia de la opinión pública, tras reducir la presencia mediática de organizaciones políticas e instituciones estatales. No obstante, se ha reducido la importancia de asuntos de interés público nacional que trajo la crisis de identidad autóctona, además de un pobre desarrollo crítico y un desinterés en la política por el sector rural del Perú para 2020. La especialista de la Universidad de Lima, Teresa Quiroz, señaló en 2008 que los temas de política perdieron cabida en los medios de comunicación frente a los de entretenimiento.  El periodista Mirko Lauer señaló en 2010 que en Lima «los medios llamados "nacionales" no son tan nacionales» porque «[no influyen] de manera decisiva en una elección local (alejada de la capital)». En 2021 se presenció la presión editorial con las elecciones presidenciales de ese año hacia Keiko Fujimori, quien no ganó en el balotaje a pesar de su mediática campaña electoral; destacó la resolución del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana hacia los canales de televisión del Grupo Plural TV, el cual es socio mayoritario el Grupo El Comercio.

En general, la prensa de Lima suele estar ligada al sesgo de cobertura nacional, de enfoque mayormente centralistay operada por grandes empresas; en que sectores ejecutivos suelen recurrir a editoriales de medios especializados para conocer su apreciación de la realidad nacional, a diferencia de la población general. Desde zonas aledañas a Lima, surgieron iniciativas para fomentar comunicación desde los medios locales: Destacan a Enlace nacional, a finales de los años 2000; así como estrategias de comunicación independiente iniciando los años 2020,  en que lleva la denominación de «prensa alternativa», surgida por el gobierno de Pedro Castillo. Por parte del canal del Estado, TV Perú, estrenó sus propios contenidos en lenguas indígenas con cobertura interregional desde mediados de los años 2010.

Influencia de la prensa limeña como medio político

Desarrollo de la opinión pública 
En la segunda década del , surge el primer medio para influir la opinión pública, la Gaceta de Gobierno de Lima (1810-1821), que no debe confundirse con la antecedida Gaceta de Lima. Esta publicación aprovechó la situación de la libertad de opinión en el virreinato, en que históricamente existió una precaria situación del periodismo doctrinario, es decir, la dificultad de propagar ideas liberales por los independentistas hacia los futuros ciudadanos. Este tuvo ideas oficialistas a favor de José Fernando de Abascal, y buscó conectarse con la élite y la población general. Solo se suscribieron 130 personas.

Por otro lado, surgieron el Diario Secreto y El Peruano (1811-1812), como medios de propagación de ideas políticas contra el virreinato por parte de escritores anónimos.

Época republicana previo al gobierno de Alberto Fujimori

Años 1850-1890 
El Comercio fue foco de posturas conservadoras y liberales para las décadas de 1850, detonado por la guerra civil, en que la editorial marcó énfasis en los primeros años a lo liberal.Con el tiempo ese diario ganó fama por la lectoría de personas, en que narró los acontecimientos de España.

En 1867, el indigenista Juan Bustamante fundó con un grupo de la élite profesional, política y económica de Lima la Sociedad Amiga de los Indios. Uno de los miembros fue el director chileno de El Comercio Manuel Amunátegui y Muñoz, antes de ceder la propiedad a la futura familia Miró Quesada. Amunátegui inició una campaña de información y debate sobre la situación de la vida indígena en el país a causa de la sublevación en las provincias de Puno. El diario destacó como principal vocero para fomentar un puente de diálogo entre el gobierno y los manifestantes.

Años 1900-1960 
En las elecciones de 1899, El Comercio respaldó al candidato cívico-demócrata Eduardo López de Romaña por considerarlo una figura que resguardaba el statu quo, mientras compitió con periódicos de prensa política como El Germinal, La Integridad y el Libre Pensamiento.  Para los siguientes años, El Comercio le acompañó dos competidores ubicados en Lima: la conservadora La Prensa, que marcó el sector agrario, y La Crónica, que defendió los intereses empresariales de la familia Prado.Estos tres diarios permanecieron con un tiraje mayor a cien mil hacia los años 1970. 

El Comercio fue uno de los medios para el público de ingresos medios a altos referentes en la República Aristocrática. Este medio obtuvo vínculos con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el apoyo deportivo que tuvieron en común.También se vinculó con el Partido Civil, lo que ganó relevancia por su representación oligárquica y apoyo a movimientos conservadores. Dos de sus directores fueron parte del grupo político informal «Los veinticuatro amigos». Pasada la época aristocrática, continuó como uno de los más influyentes en el Oncenio de Leguía, a pesar de su acoso, y fue determinante en su toma de decisiones para los años 1950. 

En cambio, La Prensa permaneció bajo el control del gobierno de Leguía, y en 1959 su principal director, Pedro Beltrán Espantoso, se volvió en primer ministro de Manuel Prado.

La crisis política de los años 1930 
El diario que estaría bajo el mando de la futura familia Miró Quesada respaldó a Luis Sánchez Cerro durante el golpe de Estado de 1930. De hecho, con el respaldo de Sánchez Cerro, el diario fue enemigo del APRA. El medio, bajo una postura liberal en el ámbito económico pero conservadora en lo social, lanzó desde su editorial una campaña negativa contra el partido político acusadoa de «subversivos». Su punto álgido comprendió entre 1931 y 1933, etapa que Sánchez Cerro gobernó constitucionalmente hasta su asesinado,en que el medio calificó de «aprocomunismo». 

Como muestra de rechazo hacia el periódico, el APRA respondió denunciando a la familia Miró Quesada por estar en contra de ideas nacionalistas. Aunque contó con su propio medio La Tribuna, la situación se tensó aún más cuando sus simpatizantes lograron asesinar a su director Antonio Miró Quesada de la Guerra en 1935.El Comercio insistió en apoyar en fórmulas presidenciales como la de José Quesada Larrea y Luis Flores.

Años 1970-1980 
Más adelante, El Comercio compartía con otros medios bajo tendencias conservadoras (para 1974) como Última Hora y Correo.Si bien un medio escrito denominado El Diario ya realizaba intenciones de voto sobre el candidato a elegir en las elecciones generales de 1962, Panamericana y Caretas fueron los primeros clientes para las elecciones generales de 1962 a través de la empresa Índices U, aunque no contó con un intérprete al respecto. Los resultados de Índices U fueron determinantes para el golpe de Estado en 1963 por la Junta Militar. En las elecciones generales de 1963, un año después del golpe, El Comercio y Expreso (de postura más liberal) jugaron en el interés de Fernando Belaunde como presidente.

Si bien Expreso ya era oficialista con Juan Velasco Alvarado,quien sucedió a Belunde, la prensa tuvo una tendencia más socialista con la confiscación de medios por parte del gobierno mencionado, con diferentes sectores donde se comunica cada medio.La idea principal es los medios «no fueran voceros y defensores de intereses minoritarios y, con mucha frecuencia, de intereses antinacionales y antipopulares». Según Manuel Lajo Lazo, el gobierno quiso cambiar la opinión pública supuestamente influenciada por «grupos oligárquicos», en alusión a empresarios y grupos de poder que ejercían la libertad de expresión. Otros medios independientes dejaron de circular como Oiga y Caretas. Pese a la situación, el diario decano recurrió a CPI para encuestar la situación real del gobierno: en 1978 se presenció la ausencia electoral para futuros comicios.  

Aquella intervención desapareció con el regreso de Belaunde Terry,en que se buscó una neutralidad en elegir candidatos. Medios como América, Panamericana, El Comercio y Caretas recurrieron con frecuencia a la percepción de la opinión pública. 

Posteriormente, la prensa tomó protagonismo en la época de terrorismo, siendo El Comercio como referente en la búsqueda de la verdad basándose en un único informante por noticia.Además, el recién formado Diario de Marka tomaría el rol en la opinión pública desde la izquierda política,y posteriormente ocurrió lo mismo con La República en un intento de competir con El Comercio.Solo el diario La República sobrevivió a la tendencia pasajera, en que se atrevió en esa cobertura. Además, según Álvaro Vargas Llosa, Caretas que mostró apoyo del oficialismo liderado por Alan García, pese a que un periodista de la revista, Gustavo Gorriti, fue amenazado tras investigar relaciones de narcotráfico con el gobierno. En la lado de la televisión, se destacó al televoto del noticiero de ATV en que el 54 % estuvo a favor del mandatario García, aunque no estuvo exento de errores como la repetición de los votos. 

Sin embargo, durante ese tiempo surgió controversia al tratamiento de los indígenas cercanos a la insurgencia terrorista: Un estudio de 2011 sobre la masacre de Uchuraccay señaló que El Comercio, La Prensa, Expreso y El Diario de Marka recurrieron al concepto del otro. Otro estudio, en 2013, la comunicadora Cristina Sevillano mostró que El Comercio solo se limitó a condenar los hechos de violencia en Uchiza, a diferencia de El Diario de Marka y de La República.

Cobertura mediática durante y después del gobierno de Alberto Fujimori 

Para mediados del gobierno de Alberto Fujimori, se buscaron convencer a los medios de comunicación (tanto escritos como televisivos) para favorecer al oficialismo en lugar de su adversario Mario Vargas Llosa y otros. El principal beneficio fue la publicidad estatal, se gastó alrededor de 50 millones de soles en ese tipo de publicidad en televisión en 1999 de los 200 millones de soles invertidos en total. Fujimori ganó fama por su neopopulismo, ligado con la población de clase alta, y su reflejo en la televisión como medio instalado en dicho sector. De ahí surgió su principal medio apoyado por el gobierno, la prensa chicha, quien atacó posteriormente al candidato presidencial Alejandro Toledo. Además, que recurrió al espectáculo contra Sendero Luminoso, debido a la época de terrorismo, como la presentación de Abimael Guzmán preso con uniforme de rayas en una celda.

Aunque la opinión pública tuvo una tendencia muy sesgada con la llegada del autogolpe de 1992 —a causa de su falta de independencia y la facilidad de los medios escritos gratuitos— en que el veterano diario Expreso ganó influencia con el gobierno. Solo sobrevivió, en el ámbito televisivo, la producción de un programa de opinión política del Canal A, Esta mañana con Guido Lombardi. Por otro lado, La República (periódico que calificó aquel suceso de 1992 de «golpe») y el dominical televisivo Panorama, entre otros, fueron medios opositores que se resistieron a la venta o manipulación de sus titulares. RPP, considerado como un medio radial influyente, solo se limitó en comentar comunicados. Más adelante, Caretas cubrió la toma al Palacio de Gobierno en 1998 en un intento de evitar la reelección de Fujimori.

Para 1996, según un estudio de la Universidad ESAN, El Comercio se posicionó comercialmente como «medio serio» por sus avisos clasificados y suplementos especializados. Además, el estudio consideró a La República como «diario de la polémica» y Expreso como «diario de abundante información».

Elecciones de 2000 
En las elecciones de 2000 la prensa se clasificó en cinco grupo según Jacqueline Fowks: oficialismo, simpatizante al gobierno, neutral, opositora y alternativa. Por el lado oficialista, los canales realizaron las coberturas de los mítines a favor de Fujimori,un medio informativo muy consultado en ese año, sin cuestionarlo incluso cuando fue elegido ganador. Además, redujeron la presencia de campañas políticas de terceros en su programación, incluso los canales se negaron a incluir campañas pagadas.Según un estudio al canal América Televisión, en que Fowks analizó a cuatro candidatos presidenciales, se mostró que en los últimos tres meses de campaña solo Fujimori tuvo una imagen muy positiva que los demás. Esto conllevó a la ira de los manifestantes debido a la dificultad de encontrar información plural.

De mayoría de los canales simpatizantes al gobierno de señal abierta, cuatro canales estuvieron bajo administración del Poder Judicial bajo la red de corrupción instalada en ese entonces. Las negociaciones de medios a favor del oficialismo se visibilizaron en los vladivideos N° 1792 y 1795. Cuando se visibilizaron aquellos vídeos, La República y El Comercio, a su manera, reaccionaron en sus editoriales los sucesos que dieron ocaso al régimen, en que ambos animaron a una transición democrática. 

Aunque la prensa escrita fue limitada en enviar información en tiempo real, el noticiero de cable Canal N (medio alternativo, cuyo propietario inicial fue El Comercio) logró saltar los obstáculos del oficialismo con la cobertura de las marcha de los Cuatro Suyos y las acusaciones de falsificación en las cédulas de votación.El Comercio, que también cubrió la denuncia de la falsificación de cédulas, fue amenazado por el régimen tras continuar el veto de la red; el Consejo de la Prensa Peruana denunció tal intento.

Impacto posterior al gobierno 
Los sucesos de la parcialización de varios medios de comunicación dañaron la reputación de los medios de comunicación, que se recuperaron apenas en el gobierno de Alejandro Toledo, debido a su rol de vigilante electoral. Según Transparencia, las elecciones generales de 2001, la prensa tuvo una cobertura balanciada en sus candidaturas. Se ha estudiado el comportamiento de la televisión para 2002; en que se definió un comportamiento político con la llegada de Toledo, visibilizado por la población nacional contra la autoridad, en que es mayormente parcializado por programas periodísticos de los canales América, TV Perú, Panamericana y Latina. 

América Televisión recibió mala imagen por el entonces dominical Tiempo nuevo de Nicolás Lúcar, por recibir críticas del entonces presidente Valentín Paniagua y el acalde Alberto Andrade acusó de fomentar la editorial fujimorista; el resultado fue la suspensión temporal de su programación informativa. Dentro del anterior oficialismo, la denominada «Fujiprensa», liderada por Carlos Raffo para crear contenido afín al exmandatario, continuó en la comunicación con sus militantes en la entonces emisora Radio Miraflores. En una entrevista para el Canal N, el director de la radio justificó que «hay un porcentaje demasiado alto de gente que está pidiendo que Fujimori regrese porque los medios comunicación y políticos no hemos sabido manejar las cosas».

Una encuesta de la Universidad de Lima, señaló que el 81 % de las personas entrevistadas en la capital manifestaba que poco o nada se podía confiar en los medios de comunicación. Se discutió la posibilidad de implementar la «cláusula de conciencia» dentro del Código de Ética del Colegio de Periodistas del Perú, así como el Proyecto de ley 0786 por la congresista Fabiola Morales.

Alejandro Toledo, que realizó conservaciones con América y otros medios de comunicación para priorizar temas de seguridad ciudadana en sus informe, señaló en 2004 la aún presencia del Fujimorismo al tener «frente a la manipulación de la información para asesinar la imagen de aquéllos que creen en la democracia». El director del Grupo El Comercio, Alejandro Miró-Quesada Cisneros, admitió en un discurso para la CADE 2005 que la falta de confianza de los medios y la población se debió a los intereses de los inversionistas de empresas editoras y «la contaminación de estas» a causa de la corrupción del Fujimorato.  A pesar de ello, según el director, el medio recurrió al «círculo virtuoso», una serie de estrategias de retroalimentar su credulidad en la opinión pública y conseguir su rentabilidad. Este comprende cinco puntos, desde la «independencia y veracidad», pasando por la «credibilidad», «lectoría» y «publicidad».

Cobertura política de los medios escritos entre 2006 y 2020 

Se ha mostrado a posteriori cómo los acontecimientos que favorecen hacia el Estado o el descontento a este influyen en la cobertura de los medios de comunicación de Lima (principalmente de El Comercio y La República). Destacan algunos casos.

Comentarios hacia sucesos presidenciales 
En las elecciones de 2006, se redujo la visibilidad de Ollanta Humala en medios capitalinos cuando García estuvo en campaña presidencial,por un posible temor hacia la prensa, en que el grupo El Comercio apoyó la candidatura de García. En el caso de las coberturas, la proporción de emitir sucesos de campaña sobre los planes de gobierno fue mayor en la prensa escrita y menor en la radio.Una encuesta de Veeduría Ciudadana señaló que El Comercio, Correo, La República, Perú 21 y otros diarios calificaron positivamente de «independientes» y «plurales»; mucho más que los canales de Frecuencia Latina, América y Panamericana. Dentro de los programas periodísticos, los encuestados eligieron como confiables principalmente a Cuarto poder, La ventana indiscreta y Prensa libre.

En el segundo gobierno de Alan García, los medios capitalinos carecieron de una presión mediática para visibilizar los cuestionamientos hacia las autoridades centrales, en que el diario Perú 21 señaló tratar de «teorías conspiratorias». Entre los temas destacan a los petroaudios (en que el director de Perú 21 fue despedido, mientras que el resto del personal renunció al equipo), el tratado de libre comercio y el conflicto de Bagua. En el caso de la televisión, los programas informativos altamente sintonizados América noticias y 90 segundos carecieron de una plataforma de voz ciudadana, mientras que una periodista renunció de TV Perú tras filmar actividades de la Presidencia del Consejo de Ministros. Se mencionó su promesa de libertad de expresión,en que Augusto Álvarez Rodrich, del Instituto Prensa y Sociedad, señaló que se mantiene «mantiene frecuentes reuniones con los dueños de los medios de comunicación» y que la «estrategia del presidente es decir que el Perú está progresando y que criticar al gobierno es un intento de desestabilizar el sistema». Según el propio Perú 21, el blog Pepitas.com ganó fama por mostrar información contra el gobierno de García, al igual que nuevos portales web. Posteriormente, García publicó serie de discursos para el diario El Comercio,en que fueron añadidas en sus coberturas periodísticas.En 2012 reconoció en la Asamblea General de la SIP que los medios impulsaron su carrera política.

Previo a la llegada de Ollanta Humala, medios limeños de mayor tiraje recurrieron al factor miedo para impedir la elección de ese candidato, elegido por el sentimiento contra la capital; como evidencia, el diario Correo comparó Humala con Hugo Chávez, y mostró en su portada «¡Repudio!» a Rafael Correa, persona que mostró apoyo a Humala. El presidente del Instituto Prensa y Sociedad, Ricardo Uceda, advirtió que la prensa escrita ya tomaba una posición hacia un candidato en particular, en que el instituto denunció la presencia del grupo El Comercio en influir contra el rival de Fujimori. Según Jacqueline Fowks para la revista Pontificia Universidad Católica del Perú, PuntoEdu, «tres de los principales grupos (Grupo El Comercio, Epensa y RPP) han elegido estar a favor de la candidatura Fujimori». Así mismo, el diario La Primera, que mostró simpatía hacia el candidato presidencial de Gana Perú a pesar de que su director fue intimidado en su local, denunció que sus informantes realizaron estrategias para generar un psicosocial contra él en televisión abierta; caso que Mario Vargas Llosa también denunció la poca presencia de entrevistas en los mencionados medios de televisión.  Se realizó una manifestación denominada Marcha por la dignificación de los medios. Cuando Ollanta entró al poder, el mandatario denunció en 2015 una campaña mediática supuestamente apoyada por la oposición.

Según Francisco Durand, durante las elecciones generales de 2016, el grupo El Comercio influyó en resaltar las agendas políticas de los candidatos Pedro Pablo Kuczynski, Verónika Mendoza y Keiko Fujimori, en que solo Kuczynski y Fujimori entraron en la segunda vuelta.Por ejemplo Perú 21 dio cabida en los candidatos del espectro de la derecha como Kuczynski y Fujimori, mientras dejó a Mendoza junto a Alfredo Barnechea en sucesos breves y anedócticos sobre sus riñas en campaña. Otra muestra de ello es la afinidad en la campaña de Mendoza por GEC, en que es diferente a La República, en el sentido de mostrar el ámbito económico en sus planes de gobierno. Por otro lado, el estudio de Monitoreo cuantitativa de la cobertura mediática por la Unión Europea, los medios con mayor cobertura en la segunda vuelta electoral fueron Panamericana (televisión), Exitosa (radio) y El Peruano (diario). Sobre este último diario, a diferencia de los pertenecientes al GEC, estuvo mayormente enfocado en la campaña de Kuczynski. Aparte de esos medios escritos, surgieron otros portales de opinión como El Montonero, La Abeja y Lucidez; enfocados en la apreciación del fujimorismo en la política. A pesar de la influencia de los medios, un punto relevante en esta etapa fue la presencia de la prensa fotográfica en los mítines de campaña de candidatos varios para tomar la decisión del votante, debido a la prohibición legal de las encuestas días antes de las elecciones. Kuczynski, posteriormente se involucró en el primer noticiero en quechua  Ñuqanchik, emitido en TV Perú, en que el primer ministro encargado Fernando Zavala animó a impulsar noticieros regionales.

En febrero de 2018, con la investigación del caso Odebrecht en Perú y posterior renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, La República tuvo menos dificultad en difundir los acontecimientos en sus primeras páginas que los rivales Gestión y El Comercio. Cabe señalar que José Graña, uno de los dueños del GEC, estuvo involucrado en esta investigación.  En el breve gobierno de Manuel Merino, las protestas de 2020 fueron visibilizadas de forma favorable por El Comercio y La República, en que el segundo interpretó positivamente esas manifestaciones. Además, este segundo mostró su apreciación contra el gobierno de Merino.  Los jóvenes desconfiaron de los medios tradicionales, además que recurrieron a los medios digitales para ganar protagonismo.

Comentarios hacia otros sucesos nacionales 
En los primeros días del juicio a Alberto Fujimori (2007), El Comercio produjo noticias relacionadas con la vulnerabilidad de las instituciones democráticas. La República redactó de otra forma, vinculada a la violación de derechos políticos y libertades civiles. Con la Controversia de delimitación marítima entre Chile y Perú, en 2012, los diarios La Razón y Correo mostraron abiertamente el rechazo hacia Álvaro Vargas Llosa tras enviar una carta a la Cancillería. Además, La República interpretó como amenaza una reunión de Sebastián Piñera con expresidentes, pues sostuvo que «Chile actualmente tiene el dominio del pedazo de mar (peruano) en disputa, por lo que 'un fallo salomónico' sería darle la mitad de cada pedazo a un país, o algo parecido». Adicionalmente, luego de las declaraciones Andrés Chadwick sobre los avances de La Haya, El Comercio destacó la ola de críticas provenientes del país vecino.

Entre 2011 y 2012, durante las protestas por el proyecto Conga, El Comercio y, en menor medida, La República fueron cercanos al gobierno. La percepción fue favorable hacia las empresas que en los campesinos cercanos a las instalaciones. Ambos presentaron al Estado como «dialogante» y a los manifestantes como «antimineras», «radicales» e «intransigentes». Posturas que no comparten el medio independiente La Primera, al visibilizar las posturas de los manifestantes. En 2015 se presenciaron además que los medios de Lima priorizaron los hechos de violencia en la cobertura de artículos, con omisión del contexto político para generar una discusión de la opinión pública debido a la falta de rigor ético en el país. En simultáneo, la columnista Martha Meier Miró Quesada fue separada del El Comercio por su aparente apoyo a la activista Máxima Acuña, el hashtag #MaxímaNoEstáSola se viralizó, y aquel título de la editorial se convirtió en una posterior campaña de Amnistía Internacional; no obstante, el director Fernando Berckemeyer justificó la salida por tratarse de una supuesta difamación hacia las protestas.  En 2016 se realizó un estudio sobre los frames que la prensa peruana destaca en las noticias sobre minería. En este, se mostró que La República recurrió a los testimonios de los protestantes para su postura contra el gobierno, caso que El Comercio estuvo a favor del gobierno, mientras que Perú 21 no estuvo a favor ni en contra.

Durante la huelga magisterial del Perú de 2017, la principal prensa limeña malinterpretó las demandas, en que calificaron aquellos actos de «vandalistas» debido a su agitación social.

Candidatura y gobierno de Pedro Castillo 
Un punto importante en la influencia mediática fue el proceso de las elecciones generales de 2021. Con Pedro Castillo como candidato, generó controversia al mostrar cierta parcialidad contra él por parte de periodistas de Lima, junto a una reducida presencia en medios escritos desde la primera vuelta (en El Comercio, La República y Expreso). Mientras que el reportero para Reuters, Marcelo Rochabrún, comparó con los actos de campaña presidencial en 2011,  la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea denunció la percepción de sesgo de cobertura. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 46.6% de los encuestados percibió que los más importantes canales de televisión, radio y periódicos respaldaron la campaña electoral de Fuerza Popular, partido rival liderado por Keiko Fujimori, en que las cifras incrementan notablemente en el sur del país. Además, se calculó que la mayoría de los partidarios por Fujimori miraron frecuentemente programas políticos por televisión (65 %), mientras que los votantes de Castillo escucharon principalmente noticias políticas por radio (52 %).

Algunos medios escritos y televisivos de Lima como Willax TV —en que no se realizaron entrevistas de otros candidatos de izquierda como Verónika Mendoza y Ollanta Humala— y El Comercio —que, según Reuters, «generalmente respaldó a Fujimori»—  fueron completamente críticos contra Castillo, como también al partido que postuló Perú Libre; algunos de ellos recurrieron, entre varias críticas, al recurso del terruqueo.El Comercio, ya como medio de circulación nacional, alertó negativamente en su editorial propuestas como «una ley que regula los medios de comunicación [...] desactivar el Tribunal Constitucional y promover una Asamblea Constituyente para una nueva Carta Magna», y continuó crítico tras la elección de figuras asociadas con organizaciones subversivas.Perú 21 también participó al alertar supuestamente la participación de Sendero Luminoso en las elecciones, además de brindar una imagen negativa en su informativa. 

Según la columnista de Caretas, Patricia Salinas, parte del periodismo de televisión estuvo divido al igual de lo ocurrido en las elecciones de 2011, mientras que el antropólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Eduardo Ballón Echegaray, justificó la existencia del «temor de los medios de perder los privilegios económicos de los cuales han venido gozando durante los últimos años». Cabe señalar, acorde al estudio de Concortv de ese 2021, los programas de televisión informativos como América noticias, 24 horas y Latina noticias no contribuyeron en comprender las actividades políticas de Castillo a lado del resto de candidatos presidenciales. De hecho, algunos medios centraron sus miradas a Fujimori en la segunda vuelta, a pesar de que en la primera vuelta, el candidato con mayor presencia en la televisión limeña fue Rafael López-Aliaga con 23.8 horas, siendo Willax el medio que permitió apodar al mencionado candidato de «Porky».  

Además de filtrarse en vivo una conversación emitida por Canal N sobre la toma de decisiones en un informe policial, en que la presentadora respondió que «nadie conmina a nadie»,  la entonces figura de opinión de este medio, Mávila Huertas, señaló que tras la posible llegada de Castillo «no sea la última vez… digo, si nos lo permiten, porque con este señor, no sabemos».  Luego de una denuncia de la directiva Grupo La República por las actitudes del director Gilberto Hume, los canales informativos de Plural TV (Canal N y América Televisión) fueron declarados por el Consejo de la Prensa Peruana como «antiéticos». En mayo de 2021 Castillo mostró incomodidad a los medios comerciales por el «terruqueo que han hecho con el pueblo», y que al llegar al poder se harán «algunos informes de cuánto ganan los conductores de TV y quién les paga», en alusión a la denominada «prensa mermelera».

En simultáneo a la comunicación de la prensa de Lima, se ha recurrido a la prensa alternativa como estrategia de comunicación para favorecer la imagen del futuro gobierno de Pedro Castillo, frente a las denuncias y acusaciones contra el anteriormente profesor desde la llegada al poder. Entre la prensa escrita cercana a él, estuvieron El Sombrero y El Puka.En la prensa radial apareció Latina 990 AM, frecuencia en que Castillo realizó proselitismo en su propio espacio emitido en vivo. En la zona andina del país, previo al ascenso del entonces desconocido para la capital peruana al poder, la televisión local y las redes sociales fueron importantes para enterarse del plan de proyecto y el avance de los mítines. En el siguiente ángulo de cobertura, Marco Sifuentes y un colectivo de medios independientes ajenos a Castillo realizaron el especial La liga electoral que se emitió vía Internet. Adicionalmente se estrenó el sistema de verificación Ama Llulla, en colaboración con Ojo Público y medios radiales; en que Willax TV y PBO Radio, ambos con afinidad política de derecha, negaron involucrarse en actos de vandalismo contra el proyecto.

«Campaña anticomunista» en los medios de comunicación 
La ciudad de Lima estuvo favorecida por su rival Keiko Fujimori y su «campaña anticomunista», desde finales de la primera vuelta electoral hasta la segunda vuelta, estrategia advertida por Foreign Policy al compartir medios de comunicación y empresarios del sector privado; caso que la victoria a Castillo en otros departamentos frenó la influencia fujimorista a nivel nacional. La percepción contra el comunismo, que recurrió a la desinformación, se visibilizó con el acoso hacia periodistas que no se unieron en las movilizaciones como La República. Uno de los periodistas perjudicados es Juliana Oxenford, desacreditada por Rafael López Aliaga y tildada de «caviar» por supuestamente presenciar apoyo hacia Castillo, en que denunció a un «grupo de la élite limeña» de realizar un complot contra su programa informativo.  

La campaña tuvo el apoyo esporádico del personal de algunos medios, que implicó a figuras del mediático programa de entretenimiento Esto es guerra, de América Televisión. Uno de los presentadores de América noticias, René Gastelumendi, renunció porque «me había exigido que deje el periodismo en un segundo plano y que me la juegue en cuerpo y alma por Keiko». De su parte, Latina noticias liberó una serie de vídeos asociados con la palabra democracia, en que se alentó la participación inclusive de adultos mayores en las elecciones.

Tras la publicación de un periodista de Trome que amenazó de muerte a Castillo, el director del diario El Comercio rechazó «la asociación que vienen realizando personajes políticos y otras figuras públicas entre estos mensajes violentistas y el diario El Comercio, que nada tiene que ver en el asunto». Cuando concluyeron las elecciones generales, Willax convocó a la marcha anticomunista a causa de la crisis electoral, en que manifestantes criticaron a Juliana Oxenford y Mávila Huertas por supuesta parcialidad hacia Castillo.

Llegada de Pedro Castillo al gobierno 
Durante el gobierno de Pedro Castillo, la publicidad estatal en los medios de comunicación impulsó la confianza del oficialismo hacia la ciudadanía. Para febrero de 2022, el entonces primer ministro Aníbal Torres tomó medidas en el control de la publicidad estatal para favorecer a los medios alternativos y reducir la hegemonía de sus rivales que trajo la molestia de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, entre otras organizaciones.Como resultado, TV Perú fue el único medio de comunicación desde Lima autorizado en emitir los actos oficiales del entonces mandatario;en que fue acusado de realizar entrevistas al mandatario sin cuestionar sus actos como la realizada en junio de 2022 luego de permanecer 100 días en silencio, a pesar de firmar un acuerdo de 2015 para promover la «pluralidad y equidad informativa» del medio. 

Por otro lado, los periódicos El Comercio, La República, Perú 21, Ojo y Trome han recurrido intencionadamente a la expresión en sus titulares de portada sobre acontecimientos políticos aludidos al entonces jefe de Estado. A penas pasados unos días, El Comercio fue que vaticinó de «inaceptable y vergonzoso».Con la entrevista de Castillo a Fernando del Rincón de CNN, en enero de 2022, los medios repudiaron su habilidad a las cámaras, en que Expreso calificó de «vergüenza mundial». Willax TV, que recibió el rechazo de políticos como Isabel Cortez al negarse en participar en declaraciones porque «los discriminan», realizó coberturas de la marcha a favor de su vacancia, en que recibió el apoyo de colectivos como la Coordinadora Republicana y La Resistencia.

En noviembre de ese año, luego de la visita de sus representantes a Lima, un informe enviado al Consejo Permanente de la OEA dictó en el apartado «Cuestionamientos sobre el rol de la prensa y medios de comunicación» que los «medios de comunicación están concentrados en pocas manos, y han sido cuestionados por varios de los actores entrevistados por carecer de objetividad, llegando a sostener que no son veraces, y que en algunos casos hasta son desestabilizadores».

Respuestas desde el oficialismo a la prensa 
Castillo declaró a Nicolás Lúcar de Exitosa Televisión en enero de 2022 que no ve diarios ni televisión «porque sabes que te van a dar con palo».En octubre de 2022 en un mensaje de una actividad oficial desde el Palacio de Gobierno, Pedro Castillo culpó a los medios de comunicación limeños de estar sesgados, «para mentirle al país coludidos con un grupo de poder que ha mancillado al pueblo peruano, un grupo de poder que no luchó por los verdaderos hombres y mujeres del país, y que están coludidos para sacar lo que quieren, coludidos para forzar la independencia de poderes».

Varias personas fueron críticas a la prensa. Aníbal Torres señaló para Blu Radio que «el diario golpista desde el primer instante que [asumió] Pedro Castillo a la Presidencia» fue El Comercio.  El líder de Perú Libre Vladimir Cerrón, quien ganó fama al conceder una entrevista para Canal N sobre su supuesta influencia en el gobierno, apoyó en la denuncia contra Castillo cuando calificó a las plataformas rivales de «medios de manipulación». El congresista Guillermo Bermejo mostró su rechazo a la televisión comercial por llevar «programas que no inculcan ningún tipo de valor», mientras que sus noticieros «informan siempre con un solo ojo, con el ojo derecho».

Sucesos posteriores al gobierno de Pedro Castillo 

Tras el intento de autogolpe de Estado en 2022, el medio de verificación Newtral alertó la bifurcación en dos hipótesis acerca del desarrollo de los hechos del mensaje de la nación de Castillo.Una de ellas corresponde a los seguidores de Castillo, que al recurrir narrativas contra la autoridades, asumieron que fue «víctima del golpe», en que el posteriormente detenido exmandatario acusó a la derecha política y la prensa de «golpistas». En oposición a los manifestantes, la editorial de El Comercio simplemente llamó al ya destituido mandatario de «dictador», caso que La República no recurrió prematuramente a ese término.

Tras la solidaridad de otros gobiernos al destituido, que conllevó a un conflicto diplomático, el decano nacional redactó un nuevo comentario bajo el nombre «La mala vecindad».  En ese entonces el periódico de referencia y cercanos realizaron varias declaraciones hacia los mandatarios: Con la declaración de Gabriel Boric hacia Castillo, el diario hermano de EC, Correo, arremetió al presidente chileno por su intromisión. Adicionalmente, el espacio PBO Radio arremetió directamente hacia sus declaraciones al tildarlo de «débil mental». Cuando Xiomara Castro declaró acerca de los sucesos políticos, el medio hondureño La Prensa resaltó la comparación de El Comercio al golpe de Estado ocurrido en su país en 2009 al señalar como diferencia «que uno tuvo éxito mientras que el otro naufragó, pero ello no le resta un ápice de gravedad al zarpazo de Castillo, quien, nunca está de más recordar». Con las declaraciones de Gustavo Petro, prensa colombiana como El Colombiano y El Tiempo destacó la respuesta de El Comercio, en su editorial dijo las declaraciones de Petro «revelan los extremos a los que son capaces de llegar los cómplices internacionales del atentado contra la Constitución que ensayó Pedro Castillo». 

Al asumir de Dina Boluarte, sucesora constitucional de Castillo, el Consejo de la Prensa Peruana mostró su visto bueno con mostrar mayor apertura a los medios de comunicación por parte del gobierno. Sin embargo, con la convulsión social de 2022 en adelante, en solidaridad a las medidas políticas realizadas durante el gobierno de Castillo, The New York Times denunció que «la intensa concentración de la propiedad de los medios de comunicación, con muchos de ellos en Lima, [ignoran] las protestas o [resaltan] las acusaciones de que los manifestantes son terroristas», y advirtió que su cobertura «no ha hecho sino exacerbar la sensación de que la élite urbana se ha confabulado contra los pobres del campo». El portal argentino Urgente24, después de comparar titulares de los principales diarios, escribió en su edición internacional que «Perú no consigue estabilizar su precaria situación pero ocultando la realidad, los medios (y periodistas) sólo contribuyen a agravar el caos». En cambio, el periodista del canal local Telesur y afiliado a la prensa internacional comentó que la prensa de Lima se ha «parcializado con el gobierno de Dina Boluarte». Durante las protestas, según la consultora Dinamic Company para RPP, se calcularon alrededor de cien mil interacciones globales, 43 % de los peruanos mostraron su rechazo de las protestas en redes sociales. El decano del Colegio de Periodistas de Puno realizó negociaciones al nuevo gobierno central para ofrecer canales de comunicación como alternativa a la prensa limeña. 

Una muestra notable del cambio de perspectiva es Canal N; según Caretas, desde los actos de violencia en las manifestaciones a Lima, dejó de priorizar sus coberturas y otros medios ignoraron la denuncia hacia la policía. Con aquella difusión de la grabación en vídeo de la supuesta agresión policial, en una entrevista de Willax, el alcalde Rafael López Aliaga negó que la Policía agrediese al manifestante, a pesar de no existir una confirmación oficial que evidencie la agresión. Por otro lado, luego de denunciar la intervención policial en las protestas, el periodista Carlos Cornejo perdió la renovación de de su programa para el canal TV Perú.

Adicionalmente, se mostraron casos de agresión hacia periodistas por facciones radicales. Además, periodistas de Wayka denunciaron a la policía por intentos de agresión en Lima. Por otro lado, en Cusco, un manifestante fue interrumpido por las fuerzas del orden cuando denunció supuestos ataques hacia ellos frente a las cámaras; mientras que un fotoperiodista de EFE fue agredido en Juliaca, mientras cubría una detención policial. El periodista Marco Sifuentes criticó a «los medios privados que no dejan que sus trabajadores digan que han sido agredidos por la Policía».

El primer ministro Alberto Otárola, del ahora gobierno de Dina Boluarte, tras intentos de controlar la situación crítica del país, señaló que «nos falta tiempo para mirar de modo completo la televisión como antes». Desde lado de la televisión, la imagen periodística de Panamericana Televisión, Mávila Huertas, dijo que no dará comentarios preliminares sobre los acontecimientos, además sustentó que «buscamos [...] un país que ofrezca progreso y desarrollo para todos, ningún extremismo de derecha ni de la izquierda».En febrero de 2023, manifestantes se congregaron cerca de canales televisivos como Panamericana, TV Perú, América y Willax; según el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Ricardo Burgos, «es un elemento de expresión contra la prensa porque los contenidos de los medios de comunicación tienen que estar de acuerdo al que pensamiento de los manifestantes». Para marzo de 2023, se publicó en El Peruano el protocolo para periodistas que cubran actos de protesta; los puntos sobre el tratamiento de los actos, consensuados por el Colegio de Periodistas del Perú, fueron duramente criticados el Instituto de Prensa y Sociedad «ya que implica una regulación, bajo supervisión policial, de la cobertura periodística de las protestas» además de otras instituciones.

Reacciones desde el antiguo oficialismo de Pedro Castillo 
El 14 de diciembre de 2022, el ya detenido Castillo denunció a los medios de comunicación limeños de estar supuestamente financiado con la «derecha golpista».Además señaló a esos medios responsable de «callar» las protestas ciudadanas a favor de sus medidas, debido a, según él, los fondos económicos a la prensa en detrimento de la Reforma Agraria y bonos para la Policía y el magisterio nacional.Uno de los abogados de Pedro Castillo, luego estar cuestionado por sus vínculos con actos de terrorismo por el medio Exitosa Noticias, manifestó a la estación radial que «todos [los medios] están en un mismo plan contra Pedro Castillo».

En diciembre de 2022, el líder del partido político de Perú Libre, Vladimir Cerrón, culpó a la prensa de brindar información tergiversada. En enero de 2023, Torres, ya alejado del despacho presidencial, tildó directamente a los periodistas de «asesinos».

Narrativa contra la atribución del autogolpe de Estado por Pedro Castillo 

Una entrevista para RPP en 2022, el presidente del capítulo local de la encuestadora Ipsos sustentó una narrativa que identifica a Pedro Castillo contra sus opositores surgida desde el sector rural. Alfredo Torres señaló que «Castillo fue víctima del Congreso y de los políticos de Lima».Esto llegó incluso a la conductora radial de Exitosa, Cecilia García Rodríguez. El programa de Panamericana, 24 horas, posteriormente recogió una serie de vídeos donde se difunden noticias falsas sobre el arresto de Castillo. El portal Colombia Check investigó que la difusión pasó también a otros perfiles de Facebook que cambiaron la percepción de «golpe de Estado» hacia el parlamento. 

Dentro de la extensa difusión por parte de las personas cercanas a Castillo y, según RFI, una de las «acosadas» de la prensa limeña, es la activista campesina Lourdes Huanca. Ya bajo el bajo el gobierno de Boluarte, durante la participación de Huanca para declarar a los medios de comunicación de España en 2023, la embajada de Perú en ese país advirtió de una posible desinformación donde el exmandatario ha sido «amenazado o secuestrado». Luego, el Ministerio de Relaciones Exteriores, reportó que 15 embajadas de otros países tomaron medidas con los medios de comunicación local, el 25 % del total, a partir de una serie de ideas como la constitucionalidad del gobierno sucesor y el tratamiento legal hacia Pedro Castillo y los manifestantes. Esta institución reportó que «la prensa local, de manera reiterada e incremental, rebota estas críticas contra nuestra institución [...] y que, en muchos casos, no se ha hecho lo suficiente por revertir». 

Por otro lado, la congresista de izquierda Margot Palacios, quien atribuyó a la prensa de Lima como cómplice de «los golpistas» en la vacancia presidencial, aprovechó su visita a Suiza para señalar que «la señora Dina Boluarte es quien da las órdenes y la prensa [dice] que todo aquel que se moviliza es un terrorista». En su intento de llegar a La Haya para presentar una denuncia a la Corte Penal Internacional, fue severamente criticada por viajar con dinero de la institución pública para explicar su versión de los hechos en Europa.  

La directora de Perú 21, Cecilia Valenzuela, advirtió de la campaña de desinformación provienente de posturas extremistas.Del lado de la prensa, El Comercio mostró su postura en diversas editoriales para enero de 2023, en una de ellas escribió que «en el camino, [voceros cercanos a Castillos] intentan confundir a algunos medios de prensa extranjeros que han mordido el anzuelo y han venido retratando al golpista como una víctima incapaz de dar el zarpazo a la democracia». El columnista Aldo Mariátegui manifestó su preocupación sobre la cobertura de la prensa internacional hacia las protestas en que citó la precarista comunicación de la Cancillería.

En enero de 2023, la «prensa alternativa» volvió a cobrar protagonismo al negar la ilegalidad del mensaje a la Nación. Claudia Toro, del programa Beto a saber, realizó un experimento para la televisión abierta al infiltrase de una activista a lado de los manifestantes. En ella, Toro intentó demostrar la manipulación comunicativa de la «prensa alternativa» para reforzar la idea que las instituciones apoyaron en la destitución presidencial hacia Castillo.

Percepción de la radicalización de los manifestantes 
Desde que la Dirección contra el Terrorismo de la PNP identificó al iniciar las protestas a infiltrados provenientes de organizaciones terroristas, sectores de izquierda denunciaron calificativos negativos mediáticos hacia los manifestantes. Según la congresista Sigrid Bazán, parlamentarios de la derecha malinterpretaron las peticiones políticas de los protestantes.Los líderes regionales que organizaron las manifestantes denunciaron actos de «criminalización».

La activista afroperuana Sofía Carrillo y el escritor Guillermo Nugent coincidieron que la tendencia de esos calificativos, es decir, el terruqueo, impactó negativamente la región sur del país. Además, el analista Farid Kahhat, al diario La República, criticó la imagen de la radicalización declaradas por Dina Boluarte a los medios internacionales porque «la canciller [Ana Gervasi] se da cuenta de que no hay forma de sostener esas falsedades ante la prensa internacional». El programa The Listening Post, del canal Al Jazeera English, cuestionó el rol de los reporteros y líderes de opinión de prensa escrita y televisiva en Lima de facilitar el recurso de deslegitimación de las protestas.

Incluso tras la percepción de la radicalización del periodismo tradicional, en el canal ATV, la presentadora e influyente del rubro de la prensa rosa Magaly Medina dedicó una cobertura especial sobre las movilizaciones hacia Lima. En su programa Magaly TV de diciembre de 2022, Medina calificó abiertamente a los vándalos de «izquierda rojimia, terruca, es lo que es, que tiene gente del Movadef, remanente de Sendero, que intenta remover al Perú para que tengamos que irnos a una Asamblea Constituyente». Además discutió el origen de la llegada de manifestantes desde la selva al revelarse en su programa el traslado de machetes y vehículos pickup. El Comercio, en su editorial de febrero de 2023, subestimó la relevancia de la violencia en las protestas: «¿Qué habría sido lo democrático? ¿Dejarlos arrasar comisarías, aeropuertos, comercios y locales del Ministerio Público o el Poder Judicial? Como es obvio, no».

Estudios de opinión 
Según Instituto de Estudios Peruanos (IEP) del 19 de diciembre de 2022, las zonas del centro (con 66 %), norte (53 %) y oriente (51 %) del país mostraron un nivel de desaprobación mayor hacia los medios de comunicación de Lima; mientras que en la zona sur, el 77 % de los encuestados desaprobaron la labor de la prensa nacional. Cabe señalar que Lima es la única ciudad en recibir positivamente esa labor. En cuando a la posible presencia de agrupaciones radicales en las protestas, según Ipsos Perú y con mayor énfasis en el sector urbano, la percepción de limeños (68 %) es mayor frente del resto del país (44 %).

Un nuevo estudio de finales de enero 2023 por IEP señaló que 6 de cada 10 encuestados muestran a los medios de comunicación nacional como «parcializados». Como detalle con quienes muestran interés o no en la política, el 55 % de quienes no les interesan percibieron parcializados, frente al 69 % de quienes participan activamente. De quienes se identifican con algún espectro político, hay una brecha mayor desde la izquierda (64 % de «parcialidad» contra 24 % de «objetividad») y menor desde la derecha (57 % de «parcialidad» contra 32 % de «objetividad»).

Prensa de Lima y preferencia de terceros

Producción y concentración de noticias 
La prensa de comunicación de Lima suele ser ampliamente visibilizada en medios de comunicación locales de otros departamentos del país.Además, debido al centralismo de las noticias, muchas temáticas del ámbito regional son ignoradas desde los años 1980. En Grupo El Comercio, la mayoría de sus publicaciones provienen de agencias de redacción radicadas en Lima en lugar de agencias descentralizadas.Esto explica que en zonas con mayor cantidad de habitantes, se permite la formación medios de comunicación sobre temas de la ciudad donde se producen y así compartir a nivel nacional.

En el estudio de Urvio en 2006, de las 1071 noticias sobre delincuencia de los cuatro de los periódicos estudiados (La República, El Comercio, Perú 21 y Ojo), recurren temas como homicidio común (30%) y robos (29%).Aunque los tres diarios restantes tocan temas de sucesos criminales, El Comercio recurre al análisis, incluido políticas de seguridad que recurren las autoridades policiales.

Según la Universidad del Pacífico, hasta 2014 el trío corporativo Epensa, El Comercio y La República ocuparon entre el 91 y 99% de las ventas de tiraje en diferentes zonas del país (norte, centro, sur, oriente y Lima).En el ámbito digital, El Comercio (junto a RPP) recurren a la redacción original desde sus portales web, mientras que la La República recurre a la edición impresa.

Con la llegada de plataformas de comunicación, para mediados de los años 2010 medios televisivos como Canal N, TV Perú Noticias y RPP (vía el servicio Rotafono) aprovecharon del periodismo ciudadano. La televisión permitió compartir masivamente vídeos en poco tiempo.

Publicidad del Estado y financiamiento económico 
Del informe de Jaime Cordero de registros entre 2005 y 2020, el Estado desembolsó 770 millones de soles a los siete principales conglomerados, en que el mayor reporte de ingresos (208 millones) recibió el Grupo El Comercio.Los ingresos fueron reducidos con la llegada de Pedro Castillo a la presidencia.

En 2006 se entabló la Ley 28874 para regular el tratamiento de la publicidad electoral e institucional en emisoras de radio y televisión. En 2018 existió un la ley para prohibir que los medios privados generen ingresos por publicidad del Estado que fue declarada inconstitucional. En 2019 se aprobó el texto sustitutorio para distribuir el financiamiento a medios de distritos, provincias y regiones; mientras que en 2022 el titular del Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Alejandro Soto, anunció la aprobación del nuevo dictamen.

Reacciones notables

Compra de medios por el grupo El Comercio 
En 2013 se concretó su adquisición con Epensa,  la tercera empresa con mayor poder económico en el país.Este proceso obtendría la mayor cantidad de ingresos y lectura anual en el país, además de la mayor cantidad de ingresos del ámbito estatal. Esta compra fue criticada por la Asociación Nacional de Periodistas, la excandidata política Lourdes Flores Nano, y el periodista César Hildebrandt.  Tras esos comentarios, el diario publicó su editorial negando su posible concentración de medios.Pese a ello, el grupo cerró a sus dos diarios: Ajá (en 2013, supuestamente por decisión editorial), y El Bocón (en 2020).

En 2014, el CIDH escuchó la demanda de amparo de ocho ciudadanos, que estuvo impulsada por el Instituto de Defensa Legal. En 2021 el Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima anuló esta absorción al inducir al monopolio.

«Prensa mermelera» 
Desde los sucesos del fujimorato, aquella que se aprovecha de favorecer la imagen institucional de un gobierno de turno a cambio de beneficios económicos se le conoce como «prensa mermelera», cuya palabra preyorativa «mermelada» atribuye al negocio ilícito, según la linguista Martha Hildebrandt. Si bien el término es atribuido para ganar opinión pública según Julio Calvo Pérez; detractores al oficialismo, incluido el presentador Phillip Butters, referencian ese término a la cuota económica que cede el Estado por el tiempo de publicidad aparecido en los medios de comunicación. 

El uso de dicho término se da de manera indiscriminada en todos los sectores ideológicos, entre los políticos de derecha que recurrieron a este término están Rafael López Aliaga y Luis Galarreta, mientras que entre los políticos de izquierda están Antauro Humala y Pedro Castillo. También se presenció dicho apelativo peyorativo en agresiones físicas y verbales contra reporteros durante las protestas en marzo de 2022, las protestas en diciembre de 2022 o la marcha sobre Lima de 2023 por parte de simpatizantes del expresidente Castillo.

«Prensa alternativa» 
Durante el gobierno de Pedro Castillo surgió la autodenominada «prensa alternativa» como un grupo de medios de comunicación afines a Castillo ante las denuncias de corrupción reveladas por la «prensa tradicional».  Se consideró como el único medio autorizado del oficialismo, y aquella organización Red Nacional de Prensa de Provincia fue la única partícipe en televisión nacional en septiembre de 2022. El término fue incubado por Vladimir Cerrón. Tuvo relevancia para mejorar la imagen de las propuestas del mandatario, que fue un medio predominante por sus seguidores incluso en las protestas de diciembre de 2022. Al año siguiente, con las protestas más organizadas, los líderes de opinión acordaron formar la Federación de Periodistas y Comunicadores Alternativos del Perú para cubrir los hechos.

Véase también 

 Prensa de Perú
 Prensa alternativa (Perú)
 Concentración de la propiedad de los medios de comunicación
 Encuesta El poder en el Perú
 Terruqueo

Notas

Referencias

Bibliografía 

Medios de comunicación de Perú
Grupo El Comercio
Grupo La República Publicaciones